Округ Колумбија
 Округ Колумбија (Висконсин)
 Округ Колумбија (Пенсилванија)
 Округ Колумбија (Орегон)
 Округ Колумбија (Џорџија)
 Округ Колумбија (Вашингтон)
 Округ Колумбија (Арканзас)
 Округ Колумбија (Флорида)
 Округ Колумбија (Њујорк)